Laheküla ist der Name folgender Orte in Estland:
 Laheküla (Hiiumaa), Ort in der Gemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu
 Laheküla (Maasi), Ort auf dem Gebiet von Maasi in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Laheküla (Muhu), Ort in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare
 Laheküla (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Allikalahe, bis 2017 Laheküla, Ort in der Gemeinde Saarema, Kreis Saare
 Tirbi, bis 2017 Laheküla, Ort in der Gemeinde Saarema, Kreis Saare